Nostoc steht für:
 Nostoc, Gattung der Cyanobakterien

Sonstiges:
 Nostoc Flats, Ebene im Viktorialand, Antarktika
 Nostoc Lake, See im Coatsland, Antarktika